Безкро́вна

Топонім 
 Безкровна — річка у Полтавській області.

Прізвище 

 Безкровна Оксана Юліївна (1961, Кам'янець-Подільський) — американський генетик українського походження.
 Безкровна Ольга Костівна (1879—1963) — українська громадська діячка.